Lee puede referirse a:
Lee (apellido)Lee, pueblo del estado de Nueva York;Lée (Lée en francés, Lee en occitano) población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos, Lee, empresa estadounidense de ropa vaquera;Lee, personaje del videojuego Street Fighter.Leer, acción de percibir y comprender escritura.Condado de Lee , varios condados en Estados Unidos.Lee, un río en Irlanda.Lee (Londres), un barrio de Londres.Lee (Florida), localidad estadounidense.Lee (Illinois), localidad estadounidense.Lee (Maine), localidad estadounidense.Lee (Massachusetts), localidad estadounidense.Lee (Nevada), localidad estadounidense.Lee (Nueva York), localidad estadounidense.Lee (Nuevo Hampshire), localidad estadounidense.Lee (condado de Berkshire, Massachusetts), localidad estadounidense.Lee-Enfield''', un fusil.